Сура (Sura) е име на:

 Сура, една глава от Корана, който има 114 сури

 Когномен на римската фамилия Петронии и на фамилията Корнелии
 Публий Корнелий Лентул Сура († 63 пр.н.е.), древноримски политик, от главните участници в заговор на Катилина
 Марк Петроний Сура Мамертин, консул 182 г.
 Марк Петроний Сура Септимиан, консул 190 г.

 Сура (Ликия), Оракул- храм на Аполон в Ликия (днес в Турция)
 Сура (Сирия), древно селище на Ефрат, Северна Сирия
 Сура (Вавилония), древен град на Ефрат в Южна Вавилония
 Сура Академия, юдейска академия в град Вавилон
 Сура (индуизъм), хмелна напитка на Ведите
 Сура, първият месец в Яванския календар

 Сура (река), приток на Волга в Русия
 Сура (приток на Днепър), приток на Днепър
 Суре (река), приток на Аар в Швейцария
 Сура (село), село в Русия
 Сура (Румъния) (Sura, Gorj), село в Румъния
 Сура (Индия), град в Индия
 Сура (комплекс), изследователски център с йоносферен нагревател в Русия

Вижте също 
 Сурат (пояснение)